Онлайн — термин, как правило указывающий на взаимодействие с Интернетом.
 .онлайн — общий домен верхнего уровня.